Meriden é um vilarejo da região metropolitana de Solihull, no condado inglês de Midlands Ocidentais. Esta localizado entre Solihull e a cidade de Coventry e, aproximadamente, 10 km do Aeroporto de Birmingham. Sua formação como freguesia ocorreu em 1972.

Meriden